Ке́ндра Ли́лли (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (, ).
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров: бронза (2010).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2021).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 4 года.

Не замужем. Детей нет.

Работает советником по продажам () в страховом агентстве Donald K. Brown Insurance Agency.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады